Mulciber – w mitologii rzymskiej inne imię boga Wulkana
 Mulciber – upadły anioł
 Mulciber – postać z cyklu powieściowego Harry Potter